Нехоро́шев (Нехлю́дов) — русская фамилия, произошла от «охранительного» имени (Некрасов, Неклюдов, Несмеянов, Немиров, Ненароков и т. д.).

Известные носители 
 Нехорошев, Александр Юрьевич (род. 1953) — генеральный директор Нижегородской государственной областной телерадиокомпании «ННТВ».
 Нехорошев, Василий Петрович (1893—1977) — советский геолог, палеонтолог и стратиграф.
 Нехорошев, Владимир Анфианович (род. 1945) — казахстанский общественный деятель, депутат ІІІ и IV созывов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
 Нехорошев, Леонид Николаевич (1931—2014) — советский сценарист, редактор кино, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Нехорошев, Николай Николаевич (1946—2008) — российский математик.
 Нехорошев, Юрий Иванович (1925—2016) — советский, российский искусствовед, театровед, художник, журналист, главный редактор, писатель, общественный деятель.

См. также 
 Аничков, Лонгин Иванович (Нехорошев) — русский военный деятель XVII века, голова московских стрельцов.